Jersey Road Race 1948 je bila tretja dirka za Veliko nagrado v sezoni Velikih nagrad 1948. Odvijala se je 29. aprila 1948 v Saint Helieru.

Rezultati

Dirka

Viri
www.silhouet.com 
www.racing-database.com 

1948
Sezona Velikih nagrad 1948